

Персоналии 
 Екатерина Александрийская — христианская великомученица.

 Католические святые
 Алипранди Катерина — итальянская блаженная.
 Вольпичелли Катерина — итальянская святая, мирянка.
 де Вигри Катерина или Екатерина Болонская — итальянская святая.
 де Риччи Катерина — итальянская святая.
 ди Бенинкаса Катерина или Екатерина Сиенская — итальянская святая.
 Дрексель Екатерина Мария — американская святая.
 дю Вердье дэ ла Сориньер Катрин — французская блаженная.
 Жарриж Катрин — французская блаженная.
 Екатерина Кардонская — испанская блаженная, аристократка, кармелитская отшельница, ум. 1577 г.
 Коттансо Катрин или Екатерина Брессюирская — французская блаженная.
 Лабуре Катрин — французская святая.
 Ли Екатерина — корейская святая, мученица.
 Лонпре Мари-Катрин — французская блаженная.
 Маколи Кэтрин Элизабет — ирландская Слуга Божья (идёт процесс причисления к лику блаженных).
 Маттеи Катерина или Екатерина Раккониджская — итальянская блаженная, мистик, носительница стигмат.
 Екатерина Михайлова — русская новомученица; в 2003 г. начался процесс беатификации.
 Мориджи Катерина или Екатерина Палланская — итальянская блаженная.
 Парк-о-Дамская Катрин или Екатерина Лёвенская — французская блаженная, монахиня, мистик.
 Суарон Катрин — французская блаженная, мученица.
 Танака Екатерина () — японская блаженная. Екатерина и её супруг Джон были обезглавлены в городе Нагасаки в 1626 году. Беатифицирована 12 июля 1867 года папой Пием IX.
 Текаквита Катери — индейская святая.
 Томас Каталина — испанская святая, мистик.
 Трояни Мария Катерина — итальянская блаженная.
 Ульфсдоттер Катарина или Екатерина Вадстенская — шведская святая.
 Фиески Адорно Катерина или Екатерина Генуэзская — итальянская святая и мистик.
 Читтадини Катерина — итальянская блаженная.
 Чон Чхор-ём Екатерина — корейская святая.
 Эммерих Анна Катерина — немецкая блаженная, носившая стигматы, мистик.

 Православные святые
 Екатерина Арская — святая новомученица Российская.
 Екатерина (Декалина) — преподобномученица Российская.
 Екатерина (Константинова) — святая новомученица Российская.
 Екатерина Рути — святая новомученица.
 Екатерина (Черкасова) — послушница, святая Русской православной церкви.

Другое 
 Гора Святой Екатерины — гора на Синайском полуострове, названная в честь Екатерины Александрийской.
 Мистическое обручение святой Екатерины — иконографический сюжет христианской религиозной живописи, связанный с двумя святыми: Екатериной Александрийской и Екатериной Сиенской.
 Монастырь Святой Екатерины
 «Святая Екатерина» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1723 года постройки, участник Персидского похода 1722—1723 годов.
 «Святая Екатерина» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1729 года постройки.
 «Святая Екатерина» — шлюп Сибирской флотилии России.
  — российские парусные линейные корабли, названные в честь Екатерины Александрийской.
 Святая Екатерина — картина английского художника-прерафаэлита Данте Габриэля Россетти, созданная в 1857 году.

См. также

Примечания 

Христианские святые